Четверны́е ша́хматы — могут обозначать один из вариантов шахмат для четырёх человек:
 Четверные немецкие шахматы (или европейские четверные шахматы) играются на особой доске, которая представляет собой классическую шахматную доску с тремя дополнительными рядами по восемь клеток с каждой сторон.
 Русские четверные шахматы с крепостями играются на особой доске, которая представляет собой квадрат 12×12 с четырьмя дополнительными «крепостями» в углах, имели популярность в России в XVIII—XIX веках.
  играются на стандартной доске, разработаны американским инженером в 1975 году.
   играются на доске 14×14 с вырезанным средним квадратом 2×2, изобретены в 1986 году. См. также 
 Чатуранга